Mansikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Mansikka (ö i Mellersta Österbotten), 
 Iso-Mansikka, ö, Mellersta Österbotten, 
 Mansikka (ö i Finland), Mellersta Österbotten, Kaustby, 

Robotskapade Finlandförgreningar